

Geografia
 Canfield – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello stato dell'Ohio
 Canfield – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, situato nello stato dell'Arkansas
 Canfield – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, situato nello stato del Colorado
 Canfield – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, situato nello stato della Virginia Occidentale, nella contea di Braxton
 Canfield – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, situato nello stato della Virginia Occidentale, nella contea di Randolph

Persone
 Dorothy Canfield Fisher – scrittrice e romanziere statunitense
 Gene Canfield – attore statunitense
 John Canfield Spencer – politico statunitense
 Leah Canfield – ex sciatrice alpina statunitense
 Martha L. Canfield – poeta, saggista, traduttrice e accademica uruguaiana naturalizzata italiana